Die Liste der russischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für die russische Nationalmannschaft bestritten haben.

Hierbei werden ausschließlich Spiele nach Auflösung der Sowjetunion gezählt. Spiele des Russischen Kaiserreichs zwischen 1912 und 1915 werden nicht angeführt. Die Russische Föderation absolvierte im August 1992 ihr erstes Spiel. Die Tabelle befindet sich auf dem Stand vom 20. November 2022 nach dem Spiel gegen Usbekistan.

Liste

Wissenswertes & Rekorde 
 Rekordspieler: Sergei Ignaschewitsch (128 Spiele)
 Rekordtorschütze: Alexander Kerschakow & Artjom Dsjuba (30 Tore)
 Jüngster Spieler: Sergei Pinjajew (18 Jahre und 15 Tage)
 Ältester Spieler: Sergei Ignaschewitsch (38 Jahre, 11 Monate und 23 Tage)
 Ältester Debütant: Oleg Kusmin (34 Jahre)
 Längste Zeit im Nationalteam: Juri Schirkow (16 Jahre und 4 Monate)

 Erster in Russland geborener Debütant: Pawel Mogilewez (April 2014)
 Erster eingebürgerter Nationalspieler: Guilherme (Brasilien, März 2016); ihm folgten seine Landsmänner Mário Fernandes (2017) und Ari (2018).

 Mehrere Spieler wechselten nach ihrem Russland-Debüt den Verband: Vladislav Lemiş spielte für Aserbaidschan, Raschid Rahimow für Tadschikistan und Oleksij Bacharew sowie Oleksandr Horschkow für die Ukraine

Weblinks 

 transfermarkt.at
 rfs.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Russland
!
!Nationalspieler